DJ Tatanka – disc jockey e produttore discografico italiano
 Tatanka – nome in lingua lakota del bisonte americano
 Tatanka Iyotake (1831-1890) – meglio conosciuto come Toro Seduto, capo indiano americano dei Sioux Hunkpapa 
 Tatanka – nome d'arte del wrestler Chris Chavis
 Tatanka – film del 2011 diretto da Giuseppe Gagliardi